Cañada los Alamos ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Cañada los Alamos (Cañada de los Apaches), Fluss im Bernalillo County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada los Alamos (Rio Chiquito), Fluss im Taos County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada los Alamos (Rio de las Trampas), Fluss im Rio Arriba County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada los Alamos (Rio Ojo Caliente), Fluss im Rio Arriba County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada los Alamos (San Marcos Arroyo), Fluss im Santa Fe County, Bundesstaat New Mexico